Siletz lehetséges jelentései:
 Siletz (település) – település Oregonban
 Siletz (indián törzs) – oregoni indián törzs
 Siletz rezervátum – a siletz törzs rezervátuma
 Confederated Tribes of Siletz Indians – indián szervezet
 Siletz Bay National Wildlife Refuge – park
 Siletz Bay State Airport – állami repülőtér Gleneden Beach mellett
 Siletz Airport – magánrepülőtér Siletz mellett
 Siletz Valley Early College Academy – középiskola
 Valley and Siletz Railroad – egykori vasútvonal
 Siletz River – folyó
 Siletz River Volcanics – megkövesedett lávalerakódás
 Siletzia – eocén-korabeli földrajzi egység
 Tillamook nyelv – másik neve siletz nyelv